Cette page regroupe les résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2022. Le premier tour a lieu le dimanche  et le second tour le dimanche .

Le ministère de l'Intérieur publie des totalisations durant la nuit qui suit le scrutin, avant les éventuelles corrections du Conseil constitutionnel le jeudi suivant le scrutin.

Premier tour 
Les candidats sont placés en fonction du tirage au sort du Conseil constitutionnel du .

Départements

Métropolitains

Outre-mer

Régions métropolitaines

Villes de plus de 100 000 habitants 
« Villes de plus de 100 000 habitants » : D'après le classement établi par l'INSEE en 2022.

Français de l'étranger

Résultats par circonscription

Résultats par pays

Second tour

Départements

Métropolitains

Outre-mer

Régions métropolitaines

Villes de plus de 100 000 habitants 
« Villes de plus de 100 000 habitants » : D'après le classement établi par l'INSEE en 2022.

Français de l'étranger

Résultats par circonscriptions

Résultats par pays

Notes et références

Notes

Références 

Résultats des départements métropolitains, sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des départements de l'Outre-mer, sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des régions, sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des villes de plus de , sur le site du ministère de l'Intérieur

Résultats des Français de l'étranger, sur le site du ministère des Affaires étrangères

 Par pays

Liens externes 
 Résultats détaillés de l'élection présidentielle sur le site du ministère de l'Intérieur
 Résultats par bureau de vote des Français de l'étranger, par nombre de voix et par pourcentage sur le ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Voir aussi 
 Résultats par département de l'élection présidentielle française de 2022
 Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2012
 Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2017

Résultats détaillés
2022